Irrlicht steht für:

 Irrlicht, Leuchterscheinung in Mooren und Sümpfen
 Irrlicht (Engine), Open-Source-Grafik-Engine
 Irrlicht (Heftreihe), Heftromanreihe
 Irrlicht (Band), Schweizer Band
 Irrlicht (Album), des Musikers Klaus Schulze (1972)
 Irrlicht (Film), Film von João Pedro Rodrigues (2022)
 Das Irrlicht, Roman von Pierre Drieu La Rochelle
 Das Irrlicht (Film), darauf fußenden Film von Louis Malle

Irrlicht ist der Familienname von: 

 Ingrid Irrlicht (* 1956), deutsch-ungarische Pantomimin und Situations-Komikerin

Irrlichter:
 Die Irrlichter, deutsche Mittelalter-Folk-Band aus Bonn
 Sarah Kohr – Irrlichter, deutscher Fernsehfilm von Mike Marzuk (2022)
 Wolfsland: Irrlichter, deutscher TV-film von Till Franzen (2018)
 Irrlichter (Leskow), Roman (1874)
 Irrlichter (Walzer), von Johann Strauss
 Irrlichter (Zyklus), Buch/Bilderzyklus des Malers Gotthard Bonell
 Irrlichter (1998), deutschsprachiger Abenteuerfilm von Christoph Kühn 

Siehe auch:

Irrlichtsweiher